Безіменний — струмок в Україні у Білоцерківського районі Київської області. Лівий доплив річки Злодіївки (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина струмка приблизно 6 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 4,23  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,42 . Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок у селі Оріховець (колишнє Татаринівка). Тече переважно на південний захід через село і на північній стороні села Чепіжинці впадає у річку Злодіївку, ліву притоку річки Росі.

Цікаві факти 
 На струмку існують газгольдер та газова свердловина, а у XIX столітті — водяний млин.

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Малі річки України
Річки Київської області
Річки Білоцерківського  району
Річки України без назви